Николай Мордвинов:
 Мордвинов, Николай Семёнович (1754—1845) — адмирал, русский государственный деятель; сын адмирала С. И. Мордвинова.
 Мордвинов, Николай Дмитриевич (1901—1966) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1949).
 См. также 
 Мордвинов